Паретс-дель-Вальес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 9,1 км². Население — 17805 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Ajuntament de Parets del Vallès
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны